Верная:

 «Верная» — галера Балтийского флота Российской империи 1739 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Верная» — галера Балтийского флота Российской империи 1750 года постройки.

См. также